Parasceve – variante del nome di persona femminile Parasceva
 Parasceve – termine usato nei Vangeli con riferimento al venerdì della morte di Gesù